Snape (North Yorkshire) - localidade na North Yorkshire, Inglaterra
Snape (Suffolk) - localidade na Suffolk, Inglaterra
Severo Snape - um personagem ficcional na série Harry Potter da J. K. Rowling